Суперкубок Англії з футболу 2019 — 97-й розіграш турніру. Матч відбувся 4 серпня 2019 року між чемпіоном та володарем кубка Англії «Манчестер Сіті» та віце-чемпіоном Англії «Ліверпулем» на стадіоні Вемблі у Лондоні.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway.com

2019
Англія
Серпень 2019
2019 в англійському спорті